

Geografia 
 Distretto di San Gabán – distretto della provincia di Carabaya, in Perù

Persone 
 Ángel Luis Andreo Gabán – pallanuotista spagnolo
 Pascal Gaban – pilota di rally belga